Овсово — название населённых пунктов.

Россия 
 Овсово — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Овсово — деревня в Аромашевском районе Тюменской области.

Эстония 
 Овсово — бывшее название деревни Агусалу в уезде Ида-Вирумаа.